Terremoto della Maiella del 3 novembre 1706Terremoto della Maiella del 26 settembre 1933